Benjamin « Sixquatre » Leray est un streamer et vidéaste français. Il est né le 29 février 1984 à Saint-Nazaire. En 2017, après une carrière en E-Sport sur Counter Strike et Tom Clancy's Rainbow Six: Siege notamment, il se lance dans la création de contenu sur Internet.

Premiers contacts avec les jeux vidéos 
Le tout premier jeu auquel il a joué est Duck Hunt sur la NES. Il joue aux différentes consoles de chez Nintendo (NES et Super Nintendo) avant de passer sur la PlayStation puis la PlayStation 2 à sa sortie. C'est sur la fin de la PlayStation 2 qu'il découvre les salles de jeux en réseau à la fin des années 1990. Il débute sur les jeux de type FPS / Tactique via deux titres phares sortis en 1998 : Half-Life (et son mode Counter-Strike) ainsi que Tom Clancy's Rainbow Six.

Origine du pseudo 
Souhaitant devenir pilote d'hélicoptère étant jeune, c'est tout naturellement que Sixquatre choisira le "64" de l'hélicoptère AH-64 Apache comme pseudo. Celui-ci deviendra, au fur et à mesure des compétitions E-sport et rencontres autour des jeux vidéo, « Sixquatre ».

Formation 
Après son baccalauréat, il s'oriente vers une filière commerciale et entre à l'Institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) où il obtient un Master en Management et Marketing opérationnel.

Emplois relatifs au gaming 
Pendant 4 ans, il exerce la fonction de Marketing Manager Esport chez Gameloft et organise des compétitions sur les jeux mobiles de l'entreprise en France et à l'étranger.

Carrière de joueur 
Après une carrière de joueur compétitif sur Counter Strike, il se lance sur Tom Clancy's Rainbow Six Siege à sa sortie en décembre 2015. En quelques mois, la structure Yunktis remporte le titre de champion du monde. Il rentre ensuite chez PENTA Sports pour y jouer avec des grands noms tels que Jonas et Pengu. Il manque de peu une qualification au Six Invitational 2017 en ne finissant que vice-champion d'Europe lors des qualifications. Retournant dans une équipe française, il tient à aider au développement de Tom Clancy's Rainbow Six : Siege en donnant, sans contrepartie financière et sans salaire, Yunktis à Webedia pour aller chez Millenium Team. Il gagne plusieurs compétitions nationales dont la Gamers Assembly 2017 avant de prendre sa retraite de joueur compétitif et se consacrer à la création de contenu sur Twitch et Youtube.

Palmarès

Passage à la création de contenu 
Il se lance sur Twitch et YouTube en tant que joueur compétitif sur le jeu PUBG qui vient alors de sortir. Devant la demande constante de nombreux spectateurs de le voir jouer à Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, il repasse sur le jeu en souhaitant aider à sa manière les personnes à devenir meilleures. En avril 2019, il fait le choix de quitter Gameloft pour se consacrer à 100% à la création de contenu.

Création de la Salty Academy 
L'idée de la "Salty Academy" est née de la volonté de créer un  (un univers en français) autour du personnage de Sixquatre. Proviseur de son campus, il enseigne à ces "étudiants" à l'aide des membres de la Direction et de l'ensemble des pôles du campus. Il crée des événements, du contenu sur différents médias et réseaux sociaux : Youtube, TikTok, Instagram ou encore Twitter. Le nom "Salty" est venu naturellement puisqu'il caractérise parfaitement le côté sarcastique du personnage.

Collaborations 
 Février 2018 : Commentateur officiel Ubisoft pour le Six Major Paris,

 Octobre 2018 : Commentateur officiel Ubisoft pour la Challenger League,

 Février 2019 : Commentateur officiel Ubisoft pour le championnat du monde de Tom Clancy's Rainbow Six : Siege (le Six Invitational),

 Juin 2019 : La Salty Academy et Sixquatre sont les premiers à avoir une récompense à l'intérieur du jeu Rainbow Six Siege (pendentif) à l'image de sa marque,

 Août 2019 : Commentateur officiel Ubisoft pour la Major Raleigh,

 Octobre 2019 : Organisation des #SaltyDuels pour le compte de l'UNICEF France,

 Décembre 2019 : Organisation des #SaltyDuels pour le compte de Women In Games 

 Mars 2020 : Organisation des #SaltyDuels pour le compte de Choeur de Gamers,

 Mars 2022 : Partenariat avec Firstblood.io afin de proposer aux joueurs compétitifs non-professionnels un environnement compétitif favorable.

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Salty Academy  
 Chaîne Twitch
 Chaîne YouTube

Personnalité utilisant un pseudonyme
Joueur d'esport français
Vidéaste web français
Vidéaste web vidéoludique
Streameur Twitch
Naissance en février 1984
Naissance à Saint-Nazaire
Joueur professionnel de Rainbow Six Siege
Vidéaste web sur YouTube